

Тексаркана — місто, штат Арканзас
 Тексаркана — місто, штат Техас